Gwiazdozbiór Wolarza
 Wolarz – szczyt w Górach Bystrzyckich, w Sudetach
 Wolarz – potok, dopływ Mielnicy